O Rio Cacondé ou Riacho Cacondé é um rio brasileiro que banha o estado do Ceará. É um afluente do rio Banabuiú.

Cacondé